Макэндрю, Мака́ндру () — фамилия. Известные носители:

 Макэндрю, Марианн (род. 1942) — американская киноактриса.
 Макэндрю, Нелл (род. 1973) — английская фотомодель и атлетка.

Другое
 Барон Макэндрю — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства Великобритании.

Примечания